Sada kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Şada, ort, Nachitjevan,

Komorerna 

 Sada (ort), Grande Comore,

Mayotte 

 Sada, Mayotte, ort och kommun,

Spanien 

 Sada (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Sada (kommun i Spanien, Galicien, Provincia da Coruña, lat 43,37, long -8,27), 
 Sada (kommun i Spanien, Navarra), Provincia de Navarra, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Komorernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar